Kirill Leonidovitch Kniazev (en , et en ), né le  à Ijevsk en RSFS de Russie, est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Ijstal Ijevsk, il débute dans la Vyschaïa liga, le second échelon russe, en 2002. En 2007, il parvient à gagner sa place dans l'effectif du HK Spartak Moscou dans la Superliga. Il décroche la Coupe Gagarine 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il honore sa première sélection le  face à la Finlande.

Trophées et honneurs personnels 
2009-2010 : nommé meilleur attaquant de la Ligue continentale de hockey du mois de septembre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Ijstal Ijevsk 2|| Pervaïa liga || 39|| 2|| 2|| 4|| 12|| || || || || 
|-
|2002-2003 || Ijstal Ijevsk || Vyschaïa liga || 52|| 16|| 11|| 27|| 22|| || || || || 
|-
|rowspan=2|2003-2004 || Ijstal Ijevsk 2|| Pervaïa liga || 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| Ijstal Ijevsk || Vyschaïa liga || 57|| 12|| 10|| 22|| 36|| 5|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
|rowspan=2|2004-2005 || Ijstal Ijevsk || Vyschaïa liga || 50|| 11|| 11|| 22|| 47|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| Ijstal Ijevsk 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
|rowspan=2|2005-2006 || Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga || 10|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga || 8|| 5|| 4|| 9|| 2|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK Iounost Minsk|| Ekstraliga || || || || || || || || || || 
|-
|2006-2007 || Toros Neftekamsk || Vyschaïa liga || 55|| 28|| 17|| 45|| 20|| || || || || 
|-
|2007-2008 || HK Spartak Moscou || Superliga || 47|| 4|| 3|| 7|| 16|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2008-2009|| HK Spartak Moscou || KHL|| 55|| 11|| 12|| 23|| 34|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2009-2010|| HK Spartak Moscou || KHL|| 56|| 21|| 10|| 31|| 28|| 10|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2010-2011|| HK Spartak Moscou || KHL|| 51|| 8|| 3|| 11|| 33|| 4|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Ak Bars Kazan || KHL|| 11|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk|| KHL|| 31|| 4|| 6|| 10|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 23|| 2|| 4|| 6|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 52|| 8|| 2|| 10|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 26|| 2|| 3|| 5|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2015-2016 || Ijstal Ijevsk || VHL || 28 || 10 || 10 || 20 || 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 20 || 2 || 2 || 4 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2016-2017 || Ijstal Ijevsk || VHL || 49 || 12 || 9 || 21 || 20 || 5|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2017-2018 || Ijstal Ijevsk || VHL || 23 || 1 || 2 || 3 || 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || ASC Corona 2010 Brașov || Erste Liga || 14 || 5 || 7 || 12 || 2|| 10|| 3|| 1|| 4|| 
|-
| 2017-2018 || ASC Corona 2010 Brașov || Liga Națională || 9 || 9 || 6 || 15 || 0|| 8|| 2|| 0|| 2|| 2

Notes et références 

Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Naissance en juin 1983
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Ijevsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Champion de la Coupe Gagarine